L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bol se déroule du 6 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Aleksandra Krunić remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Alexandra Cadanțu, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-jung et Renata Voráčová.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis, Varvara Lepchenko et Christina McHale, de la Chinoise Zheng Saisai, de la Croate Petra Martić, de la Polonaise Magda Linette, des Roumaines Ana Bogdan, Sorana Cîrstea et Patricia Maria Țig, de la Russe Irina Khromacheva, de la Slovaque Jana Čepelová et de la Tunisienne Ons Jabeur. Elles sont respectivement remplacées par Viktoriya Tomova, Tamara Zidanšek, Olga Govortsova, Alexandra Cadanțu, Alexandra Panova, Olga Sáez Larra, Renata Voráčová, Elitsa Kostova, Lina Gjorcheska, Misa Eguchi, Tereza Mrdeža et Ivana Jorović.

Lauréates 
Aleksandra Krunić remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Alexandra Cadanțu.

En double, Chuang Chia-jung et Renata Voráčová remportent leur  ensemble en battant en finale Lina Gjorcheska et Aleksandrina Naydenova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Bol
Sport en Croatie en 2017
Tennis en juin 2017